Teomnest (veterinari), escriptor i veterinari grec
 Teomnest de Sardes o Teomnest de Quios, escultor grec